«Work Your Magic» (в переводе с  «Твори своё волшебство») — поп-песня, написанная Филиппом Киркоровым для себя, однако исполненная Димой Колдуном на конкурсе песни «Евровидение-2007». Дмитрий выступил на конкурсе от Белоруссии. Певец успешно прошёл полуфинал и занял в финале шестое место.

Позднее на ту же музыку был написан русский вариант текста песни под названием «Дай мне силу», не являющийся переводом «Work Your Magic». На оба варианта песни существуют видеоклипы. Автор слов к русской версии — Андрей Морсин, к английской — Карен Кавалерян.

См. также 
 Белоруссия на «Евровидении-2007»

Ссылки 
 Английский текст песни
 Русский текст песни («Дай мне силу»)

Песни Белоруссии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2007»
Филипп Киркоров
Песни — лауреаты премии «Золотой граммофон»